Чемпиона́т Литовской ССР по футбо́лу 1957 го́да () — 36-й розыгрыш чемпионата Литвы по футболу.

Итоговая таблица

Ссылки 
 История чемпионатов Литвы по футболу на RSSSF

Футбол в СССР в 1957 году
1957 год в Литве
Чемпионат Литвы по футболу